

Patronyme 

 Sophie Tasma-Anargyros (1957-2004), journaliste, scénariste et écrivain française ;
 .

Prénom 
Anárgyros est un prénom.